Adel verpflichtet (Lehnübersetzung von frz. „Noblesse oblige“) steht für:
 eine Redewendung französischer Herkunft, siehe die Liste geflügelter Worte
 Adel verpflichtet (Film), britischer Spielfilm aus dem Jahr 1949
 Adel verpflichtet (Spiel), ein Brettspiel